Spluga bezeichnet   
 den italienisch-schweizerischen Grenzpass Passo dello Spluga
 den Schweizer Kulturwanderweg Via Spluga
 das italienische Alpental Valle Spluga
 die Ortschaft Monte Spluga oder Montespluga südlich des Splügenpasses (Passo dello Spluga)